Vladimir Borisovitsj Gaboelov (Russisch: Владимир Борисович Габулов) (Ordzhonikidze, 19 oktober 1983) is een Russisch doelman in het betaald voetbal. Hij verruilde in 2008 FK Koeban Krasnodar voor Dinamo Moskou. In augustus 2007 debuteerde hij in het Russisch voetbalelftal. Op 2 januari 2018 tekende Vladimir Gaboelov een contract van 1,5 jaar bij Club Brugge dat op 14 september 2018 ontbonden werd.

Clubcarrière
Gaboelovs profloopbaan begon in 2000 bij FC Mozdok. Hierna speelde hij voor Dinamo Moskou, Alania Vladikavkaz, CSKA Moskou, FC Kuban Krasnodar en FC Amkar Perm. In 2008 keerde hij terug bij Dinamo Moskou.

Clubstatistieken

Interlandcarrière
Gaboelov speelde in 2007 vijfmaal voor het Russisch voetbalelftal en maakte als reservedoelman deel uit van de Russische selectie voor het EK 2008. Gaboelov nam in juni 2017 deel aan de FIFA Confederations Cup 2017 als reservedoelman van gastland Rusland, dat in de groepsfase werd uitgeschakeld.

Erelijst

Russisch voetballer